Эффект низкой базы в экономике, финансах, демографии и статистике возникает тогда, когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. К примеру, увеличение числа заказов с 1 до 5 указывает на 400%-ный рост. Для сравнения, прирост числа заказов с 500 до 510 в статистике отражается лишь как 2%-ный рост несмотря на бо́льшую абсолютную величину прироста (10 против 4). В этом случае наблюдается обратное явление: эффект высокой базы, при котором индикаторы растут уменьшающимися темпами. И тот, и другой эффекты можно охарактеризовать в общем как эффект базы.

Значение и примеры 
Эффект низкой базы, как более впечатляющий, часто используется для различного рода статистических манипуляций, привлечения инвесторов в развивающиеся страны, в публицистике при погоне за сенсациями и так далее. Именно данным эффектом часто можно объяснить высокие (7—10 %) темпы роста ВВП в таких развивающихся странах как КНР, Индия, Таиланд на фоне темпов роста ВВП развитых стран, где прирост ВВП в размере хотя бы 2 % в год считается хорошим показателем. Но в целом, за редкими исключениями, реальное увеличение благосостояния развивающихся стран часто остаётся худшим по сравнению с развитыми странами. Дело в том что повысить производительность труда в развивающейся стране гораздо проще, чем развитой, поскольку развитые страны и так уже используют все самые передовые технологии, следовательно возможности их дальнейшей оптимизации не приводят к революционным прорывам. Эффект низкой базы в пределах экономики одной страны (к примеру, РФ) часто можно наблюдать и тогда когда рост ВРП небольших, периферийных и аграрных регионах (Дагестан, Еврейская область) значительно превосходит рост ВРП столицы и прочих постиндустриальных, промышленно развитых регионов (Москва, Санкт-Петербург). Эффект низкой базы наблюдается в новых, бурно развивающихся отраслях экономики при незначительном абсолютном объёме. Также может наблюдаться и там где происходит некоторое оживление роста после периода продолжительного сокращения объёмов производства в результате предшествовавшего кризиса, депрессии.

Демографические примеры 
В демографических процессах эффект низкой базы также часто выявляется в статистических сравнениях. К примеру, в населении Казахстана между 1989 и 1999 года, доля казахов в городах выросла на 45,3 %, а в селах лишь на 9,0 %, что объяснялось отчасти и эффектом низкой базы казахов в городах и высокой в сёлах: большинство казахов КазССР в 1989 были селянами (61,7 %), однако в 1990-е годы в города направился значительный поток казахской миграции по линии село-город. Максимальные процентные темпы прироста казахов показали Алматы и Астана, где доля и количество казахов были минимальны.

Примеры

Примечания 

Экономические термины
Экономические эффекты
Статистика